De Palen (Loppersum), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Eemsdelta
De Palen (waterschap), een voormalig waterschap bij de Nederlandse plaats Westerwijtwerd
De Palen (molen), een poldermolen van dit waterschap